Jeffrey Wright, Jeff Wright
 Jeff Wright (ur. 1949) – amerykański baseballista
 Jeff Wright (1952–1975) – amerykański skoczek narciarski
 Jeff Wright (1952–1975) – angielski piłkarz
 Jeff Wright, Jeffrey Wright (ur. 1963) – amerykański baseballista
 Jeffrey Wright (ur. 1965) – amerykański aktor
 Jeffrey Cyphers Wright – amerykański poeta i wydawca, aktywny od lat 70. XX wieku
 Jeffrey Wright – amerykański przedsiębiorca, założyciel Four Loko

Zobacz też 
 Geoffrey Wright